Кампо Нумеро Куатро има више значења:

 Кампо Нумеро Куатро (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Нумеро Куатро (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Нумеро Куатро (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Нумеро Куатро, Лас Флорес (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику